Alberti je původně italské vlastní jméno:

 Angela Alberti (1949) — italská sportovní gymnastka
 Bruno Alberti (1934) — italský alpský lyžař
 Domenico Alberti (kol. 1710–1740) – italský zpěvák, cembalista a skladatel
 Leon Battista Alberti (1404–1472) – italský renesanční architekt a humanista
 Rafael Alberti (1902–1999) – španělský spisovatel

Jiné významy 
 Alberti (Argentina) – město v provincii Buenos Aires v Argentině

Podobná příjmení 
 Alberty
 Albert